La 1. Lig 1963/64 fue la sexta temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1963
Fútbol en 1964
Deporte en Turquía en 1963
Deporte en Turquía en 1964